«We’re Good» — песня, записанная британской певицей Дуа Липой. Была выпущена 11 февраля 2021 года в качестве лид-сингла переиздания второго студийного альбома Future Nostalgia: The Moonlight Edition.

История 
После выхода альбома Future Nostalgia Липа объявила о выпуске делюксового переиздания альбома, позже анонсировав дату его выхода на 2021 год. В ноябре 2020 года она сообщила, что его лид-сингл будет выпущен в начале 2021 года вместе с его музыкальным видео, которое было снято в следующем месяце. В начале февраля 2021 года Липа выпустила первый тизер новой музыки. 3 февраля 2021 года Липа официально объявила, что песня под названием «We’re Good» выйдет 11 февраля.

Музыкальное видео 
Премьера официального лирик-видео состоялась 12 февраля 2021 года на канале YouTube.
Сняли видео режиссеры Ваня Хейманн (Израиль) и Галь Муджиа (Gal Muggia), ранее работавшие с Coldplay и Селеной Гомес. Действие клипа и выступление певицы происходит на шикарном корабле в стиле «Титаника», который в итоге также тонет.

Участники записи 
По данным сервиса Tidal.

 Дуа Липа — вокал, автор
 Sly — продюсер, бэк-вокал, звукозапись, клавишные, ударные, программинг
 Эмили Уоррен — продюсер по вокалу, бэк-вокал
 Скотт Харрис — продюсер по вокалу, бэк-вокал, гитара
 Caroline Ailin — бэк-вокал
 Tara Siegel — бэк-вокал
 Zach Gurka — бэк-вокал
 Andreas Lund — гитара
 Greg Eliason — звукозапись
 Brian Cruz — ассистент звукоинженера
 Josh Gudwin — микширование
 Heidi Wang — ассистент по микшированию
 Chris Gehringer — мастеринг
 Will Quinnell — ассистент по мастерингу

Чарты

Сертификация

История релизов

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2021 года
Песни Дуа Липы
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Дуа Липой